Charlotte Jeanne Béraud de La Haye de Riou, nota come Madame de Montesson (1738-1806) – nobildonna francese
 Henri Béraud (1885-1958) – scrittore e giornalista francese
 Jean Béraud (1849-1935) – pittore francese 
 Marthe Beraud (1884 – ...) – medium e spiritista francese
 Thomas Béraud (XII secolo) – Gran Maestro dell'Ordine templare